Chodlik - wieś w województwie lubelskim
 Chodlik - dopływ Chodelki

Strony ujednoznaczniające